Кумаи — фамилия. Известные носители:
 Кумаи, Кэй
 Кумаи, Мотоко

См. также 
 Кумай (значения)